Стяжкино — название нескольких населённых пунктов:
 Стяжкино — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Стяжкино — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.